Plaats in Indonesië
 Tegalharjo (Eromoko), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Tegalharjo (Jebres), een plaats in het bestuurlijke gebied Surakarta in de provincie Midden-Java
 Tegalharjo (Trangkil), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Tegalharjo (Glenmore), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java